Devos ist der Familienname folgender Personen:
 Bas Devos (* 1983), flämischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Emmanuelle Devos (* 1964), französische Schauspielerin
 Gérard Devos (1903–1972), belgischer Fußballspieler 
 Jaklyn Devos (* 1992), kanadische Skispringerin
 Johan Devos (* 1966), belgischer Radrennfahrer
 John Devos (* 1988), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Laurens Devos (* 2000), belgischer Behindertensportler im Tischtennis

 Lode Devos, belgischer Balletttänzer und Choreograf
 Louis Devos (1926–2015), belgischer Opernsänger (Tenor) und Dirigent
 Patrick Devos (* 1956), belgischer Radrennfahrer 
 Philip-Michaël Devos (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Pieter Devos (* 1986), belgischer Springreiter 
 Raymond Devos (1922–2006), belgischer Komiker, Comedian und Clown
 Werner Devos (* 1957), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 DeVos
 De Vos
 Devaux
 Deveaux
 Devaud